O Relógio das Flores de Curitiba está localizado na Praça Garibaldi, no setor histórico da capital do estado brasileiro do Paraná. A atração foi um presente oferecido ao município pela família Rosenmann, na figura do ex-deputado federal Max Rosenmann (dono de uma grande joalheria na capital), no ano de 1972. A partir de 1978, as flores do canteiro passaram a ser repostas a cada trimestre, obedecendo à floração das estações.

Apresenta oito metros de diâmetro, com os ponteiros confeccionados em fibra de vidro. Seu funcionamento é baseado na emissão vibrátil do quartzo, que oferece maior precisão, suscetível a um desarranjo máximo de 30 segundos por ano. O acionamento se dá pelo envio de impulsos eletrônicos de um relógio-comando instalado na Igreja do Rosário. Em 1980, a construção do belvedere permitiu sua melhor visualização.

Atrações turísticas de Curitiba
Relógios florais
Centro Histórico de Curitiba
Fundações no Paraná em 1972